Boleslas, Boleslav ou Bolesław II est un nom porté par plusieurs souverains et nobles européens

 Boleslas II le Chauve, duc de Silésie
 Boleslas II le Généreux, roi de Pologne
 Boleslas II de Mazovie, duc de Mazovie
 Boleslas II de Cieszyn, duc de Cieszyn ou Teschen en allemand
 Boleslav II de Bohême, duc de Bohême 
Homonymie